Філатова Ірина Павлівна — солістка українського поп-гурту «Аква Віта» (з 1995 до 2000 року)
 Філатова Ірина  — радіоведуча. Ведуча найбільшої танцювальноï мережі Kiss Fm.
 Філатова Ірина Володимирівна — скандально відома міністр так званої «Луганської народної республіки»

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок